Айткул — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Айткул — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Айткул — село в Амангельдинском районе Костанайской области.